Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2013 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  'Bob Bryan /  Mike Bryan (prvaka)
  Marcel Granollers /  Marc López (četrtfinale)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (drugi krog)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (prvi krog)
  Maks Mirni /  Horia Tecău (drugi krog)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (tretji krog)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (polfinale)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (četrtfinale)

<li>  Jürgen Melzer /  Leander Paes (drugi krog)
<li>  Colin Fleming /  Jonathan Marray (prvi krog)
<li>  Santiago González /  Scott Lipsky (prvi krog)
<li>  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (tretji krog)
<li>  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (drugi krog)
<li>  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (prvi krog)
<li>  Julian Knowle /  Filip Polášek (prvi krog)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (četrtfinale)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2013